Il singolare del torneo di tennis Belgrado Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale Markus Hantschk 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Richard Gasquet (semifinali)
 Dennis van Scheppingen (Campione)
 Ota Fukárek (primo turno)

 Janko Tipsarević (primo turno)
 Potito Starace (secondo turno)
 Jakub Herm-Zahlava (primo turno)
 Rafael Nadal (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgrado Challenger 2003